Жёлтая роза Техаса

:
  — гибридный сорт розы, выведенный в США около 1824 года. 
 «Жёлтая роза Техаса» — легенда об увлечении генерала Санта-Анна девушкой по имени , которое предрешило исход битвы при Сан-Хасинто, ключевой эпизод Техасской революции (1836). 
 «» — американская народная песня о любви, ассоциирующаяся с Эмили Вест.
 «» — фильм Джозефа Кейна с Роем Роджерсом в главной роли (США, 1944). См. также